Това е пълен списък с всички стартове на ракетата носител Молния и Молния-М.

Външни препратки 
 Gunter's Space Page: Информация (englisch)

Бележки 

Руски ракети носители